Пала́нка:
 Паланка — административно-территориальная единица (округ) на территории Запорожской Сечи в Российской империи.

Топоним

Молдавия 
 Паланка — село в Дрокиевском районе.
 Паланка — село в Каларашском районе. 
 Паланка — село в Штефан-Водском районе.

Украина 
 Паланка — село в Томашпольском районе Винницкой области. 
 Паланка — село в Уманском районе Черкасской области.

См. также 
 Паланок
 Планка
 Планк